Bliznecy kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gory  Bliznecy, berg, 
 Kupola  Bliznecy, 

Robotskapade Antarktisförgreningar